Landkreis Ludwigsburg
Ludwigsburg (stad)
Slot Ludwigsburg in stad Ludwigsburg
Alle liggen in Duitsland.